Дэйли Синкгравен (; родился 4 июля 1995 года в городе Ассен, Нидерланды) — нидерландский футболист, полузащитник клуба «Байер 04».

Клубная карьера 
Синкгравен — воспитанник клуба «Херенвен». Сын нидерландского футболиста и тренера Харри Синкгравена. 18 января 2013 года в матче против «Роды» он дебютировал в Эредивизи, заменив в конце второго тайма Хакима Зиеша. 13 сентября в поединке против АЗ Дэйли забил свой первый гол за «Херенвен».

31 января 2015 года перешёл в амстердамский «Аякс», подписав с клубом контракт на 4,5 года.

17 июня 2019 года было объявлено, что Дэйли продолжит карьеру в немецком клубе «Байер 04», с которым подписал четырёхлетний контракт.

Международная карьера 
В августе 2014 года Синкгравен дебютировал в составе молодёжной национальной команды.

Достижения 
«Аякс»
 Чемпион Нидерландов: 2018/19
 Обладатель Кубка Нидерландов: 2018/19

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте bayer04.de

Футболисты Нидерландов
Игроки сборной Нидерландов по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Херенвен»
Игроки ФК «Аякс» Амстердам
Игроки ФК «Йонг Аякс»
Игроки ФК «Байер 04»